zastavadržaveov pokal 2015 je sto četrti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Draw

Finale

Sklici

Viri
 

2015 v športu
2015